Мохамед Бадр:

 Бадр, Мохамед (род. 1929) — египетский борец, участник Олимпийских игр 1952.
 Бадр, Мохамед (род. 1989) — гибралтарский футболист.